Ramczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Kay Ramczyk (* 1972), deutscher Sänger, Schauspieler und Musicaldarsteller
 Ryan Ramczyk (* 1994), US-amerikanischer American-Footballer